Brati (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Grobogan in de Indonesische provincie Midden-Java
 Brati (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de Indonesische provincie Midden-Java